L'entreprise Jeanneau est un constructeur de bateaux, proposant plusieurs gammes de bateaux à moteur et de voiliers. C'est une marque du groupe Bénéteau depuis 1995, exploitée par la société SPBI.

C'est la seconde entreprise de Vendée, par son chiffre d'affaires.

Les bateaux à moteur actuellement en vente sont les Cap Camarat, Merry Fisher, NC, Leader et le DB. Les voiliers sont les Sun Fast, Sun Odyssey, Sun Odyssey DS et les Jeanneau Yachts.

Histoire

1957 
L’histoire des chantiers Jeanneau commence en 1957. Cette année-là, Henry Jeanneau fabrique une coque en bois dans la quincaillerie familiale des Herbiers, en Vendée (France). Il s’engage dans la célèbre course des « 6 heures de Paris » et vire une bouée en tête. Ce premier résultat l'encourage à faire de la construction nautique son métier.

Les années 1960 
Au début des années 1960, l’arrivée du polyester crée une percée technologique majeure et favorise la fabrication en grande série. Jeanneau lance ses premiers bateaux, les "Mirage", 100% polyester, en 1961. C’est le début d’une longue lignée de bateaux à moteur. En 1964, avec l’Alizé (dériveur de 6m en polyester), Jeanneau connaît un succès significatif.

Les années 1970 
En 1970, le Sangria, voilier quillard de  dessiné par l'architecte français Philippe Harlé est le premier voilier populaire de série du chantier vendéen. Destiné à la croisière côtière et à la régate, il contribue, à ses débuts, à démocratiser la voile en France.

Les années 1980 
En 1982, Jeanneau crée un atelier, Jeanneau Techniques Avancées (JTA). Cet atelier donne le jour à une cinquantaine de prototypes de compétition high tech, certains pour la coupe de l’America. Les bateaux de course Jeanneau vont remporter de nombreux titres : Route du Rhum, traversée de l’Atlantique en solitaire...

Les années 1990 
En 1993, Jeanneau produit deux trimarans géants pour la superproduction américaine Waterworld avec Kevin Costner. C’est aussi l’époque où Jeanneau lance un nouveau modèle de bateau à moteur : le Cap Camarat.

Les années 2000 
En 2000, le lancement des premières Prestige représente l’arrivée de Jeanneau sur le marché des grands motoryachts. Aujourd’hui, plus de  ont été commercialisés. Le développement de la gamme Cap Camarat se poursuit avec succès à l'international. Les ventes des Sun Odyssey confirment aussi la réussite de cette gamme de voiliers, en ces années 2000.

Identité visuelle

Voiliers

Les autres créations de Jeanneau

Lagoon 
Lagoon, créé en 1984 au sein de JTA, est aujourd’hui le leader mondial des constructeurs de catamarans.

Microcar 
Microcar, constructeur de voitures sans permis, devient en 1995 une filiale autonome dans le groupe Bénéteau.

Rigiflex 
Rigiflex était le leader des petits bateaux et barques rotomoulés pour les professionnels et amateurs. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue indépendante. Basée à Miniac-Morvan, près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), elle est concurrencée par des fabricants comme Fun Yak, Armor Aviron et des constructeurs de barques en aluminium.

Compétition sportive

Motonautisme 
Pendant plusieurs saisons, en motonautisme, les catamarans Jeanneau Formule 1 Inshore ou Formule 3000, construits en matériaux composites et coque Kevlar, remportent des victoires sur de nombreux circuits mondiaux. L’écurie menée par Michel Rousse remporte la victoire dans des courses renommées :  de Rouen par quatre fois,  de Paris, mais aussi en Grande-Bretagne et à Singapour. Elle établit aussi des records du monde de vitesse avec un moteur de série en 1987 (170,21 Km/h), et d’endurance sur 24 heures.

Tour de France à la voile 
Créé en 1978 par le Nantais Bernard Decré, le Tour de France à la voile est devenu au fil des années une course renommée. Jeanneau a été le fournisseur officiel de trois générations de voiliers adaptés à cette épreuve, et ce pendant . Après les Rush en 1982 et 1983, les Sélection de 1984 à 1991, les Jeanneau One Design ont été utilisés par de nombreux équipiers de 1992 à 1998.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Groupe Bénéteau
 Sun Fast 3200 
Vendée

Liens externes 
 

Jeanneau